Го́голи-Яно́вские — дворянский род и фамилия.

Известные носители 
 Гоголь-Яновский, Афанасий Демьянович (1738—1805) — дед Николая Гоголя.
 Гоголь-Яновский, Василий Афанасьевич (1777—1825) — отец Николая Гоголя.
 Гоголь-Яновский, Георгий Иванович (1868—1931) — русский и советский биолог, педагог и винодел.
 Гоголь-Яновский, Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель.

 Гоголь-Яновская, Мария Ивановна (1791—1868) — супруга Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского, мать Николая Васильевича Гоголя.

См. также